Haux kan syfta på:
 Haux, Gironde
 Haux, Pyrénées-Atlantiques